Роль (галлиц. от ) — в широком смысле, это описание ограниченного множества действий, выполняемых кем-то или чем-то в рамках определённого процесса.
 Роль (искусство) — рабочее пространство актера в драматургическом материале
 Социальная роль — характеристика поведения человека в условиях, определяемых социальными институтами
 Роль (безопасность) — в информационных системах практикуется регистрация ролей, с которыми сопоставляется с одной стороны комплект прав доступа, необходимых для выполнения конкретных функций, а с другой стороны — подмножество пользователей, которые должны иметь эти права. Применяется для облегчения управления доступом, вместо назначения отдельных прав персонально каждому пользователю
 Роль (Active Directory) — набор функций для выполнения определённого круга задач, назначаемый серверу
 Судовая роль — список, содержащий фамилии, имена и отчества лиц, составляющих экипаж, занимаемые ими должности, время назначения на судно. Является одним из судовых документов, предъявляемых капитаном при досмотре судна портовыми властями. Называется также командным списком.

Фильмы

Фамилия 
 Роль, Франко (1908—1977) — итальянский автогонщик.

Топоним 
 Роль () — город и коммуна в кантоне Во в Швейцарии.

См. также